Klingerbach ist ein Gewässername:

 Klingerbach (Bachhamer Mühlbach), linker Zufluss des Bachhamer Mühlbachs (zum Laufabschnitt Wöhrachen der Ischler Achen) unterhalb von Meisham, Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Klingerbach (Biberbach), linker Oberlauf des Biberbachs (zur Ilz) bis nahe Bibereck auf der Gemeindegrenze von Ringelai zu Markt Perlesreut, beide Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Klingerbach (Feldkirchner Bach), linker Zufluss des Feldkirchner Bachs (zum Anfangsstück Alter Triftbach des Triftbachs) bei Ast, Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Klingerbach (Königsseer Ache), linker Zufluss der Königsseer Ache in Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Klingerbach (Rhein), rechter Zufluss des westlichen Untersees bei Oberstaad, Gemeinde Öhningen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Klingerbach (Zwickauer Mulde), Zufluss der Zwickauer Mulde in Sachsen

Siehe auch:
 Klingelbach
 Klingenbach